Daniel Slåtto Gomnes (* 21. Juni 1991) ist ein norwegischer Straßenradrennfahrer.

Daniel Slåtto Gomnes gewann 2008 in der Juniorenklasse eine Etappe beim Eidsvollrittet, wo er auch Dritter der Gesamtwertung wurde. Bei der norwegischen Meisterschaft wurde er Dritter beim Kriterium und Erster im Straßenrennen. Des Weiteren gewann er 2008 zwei Teilstück bei den Tønsberg 4-Dagers, eine Etappe beim Smaalenene Skoda Petit Prix, sowie die Gesamtwertung und er wurde Gesamterster beim Kalas Cup. Im nächsten Jahr war er bei einem Teilstück des GP Rüebliland erfolgreich. Seit 2010 fährt Gomnes für das norwegische Continental Team Ringeriks-Kraft.

Erfolge 
2008
  Norwegischer Meister – Straßenrennen (Junioren)

Teams 
 2010 Ringeriks-Kraft
 2011 Ringeriks-Kraft
 2012

Weblinks 
 

Radsportler (Norwegen)
Norwegischer Meister (Radsport)
Norweger
Geboren 1991
Mann